Archie Wilcox (né le  à Montréal, dans la province du Québec au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il commença sa carrière professionnelle en 1926 alors qu'il se joignit aux Reds de Providence où il évolua trois saisons. En 1929-1930, il se joint à la Ligue nationale de hockey avec les Maroons de Montréal. Il y joua quatre saisons, étant un membre important de l'équipe.

Au cours de sa quatrième saisons avec les Maroons, il fut échangé aux Bruins de Boston avec lesquels il termina la saison. Il joua 8 autres parties dans la LNH, avec les Eagles de Saint-Louis en 1934-1935, n'y récoltant aucun point.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1924-1925 || St. Ann's de Montréal || ECHL ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1925-1926 || CNR de Montréal || MRTHL || 9 || 3 || 3 || 6 || 12 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1925-1926 || Victoria's de Montréal || MCHL || 10 || 0 || 0 || 0 || 14 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 1926-1927 || Nationals de Stratford || Can-Pro || 6 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1926-1927 || Reds de Providence || Can-Am || 21 || 4 || 3 || 7 || 22 || - || - || - || - || -
|- 
| 1927-1928 || Reds de Providence || Can-Am || 38 || 12 || 2 || 14 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 1928-1929 || Reds de Providence || Can-Am || 40 || 2 || 1 || 3 || 52 || 6 || 0 || 2 || 2 || 14
|- 
| 1929-1930 || Maroons de Montréal || LNH || 42 || 3 || 5 || 8 || 38 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 1930-1931 || Maroons de Montréal || LNH || 39 || 2 || 2 || 4 || 42 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1932-1933 || Maroons de Montréal || LNH || 48 || 3 || 3 || 6 || 37 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1933-1934 || Castors de Québec || Can-Am || 15 || 1 || 2 || 3 || 13 || - || - || - || - || -
|- 
| 1933-1934 || Maroons de Montréal || LNH || 10 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
| 1933-1934 || Bruins de Boston || LNH || 14 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|- 
| 1934-1935 || Cubs de Boston || Can-Am || 4 || 0 || 2 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1934-1935 || Stars de Syracuse || LIH || 15 || 0 || 5 || 5 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 1934-1935 || Eagles de Saint-Louis || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

| 208 || 8 || 14 || 22 || 158 || 12 || 1 || 0 || 1 || 8

Références

Naissance en mai 1903
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Eagles de Saint-Louis
Joueur des Reds de Providence (Can-Am)
Décès en août 1993
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Castors de Québec
Joueur des Tigers de Boston
Décès à 90 ans